

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mulley“ beginnt.

Mulley 



 Mulley, Frederick (1918–1995), britischer Politiker (Labour), Mitglied des House of Commons
 Mulley, Oskar (1891–1949), österreichischer Landschaftsmaler